L'État américain du Maryland est divisé en , qui peuvent être appelées ,  ou .

Création et statut 
Pour créer une municipalité, il est nécessaire de rassembler au moins . Tous les types de municipalité, à l'exception de la ville de Baltimore, dépendent du même statut dans la loi du Maryland, même si certaines peuvent adopter des chartes «  » leur permettant d'adapter leurs modes de fonctionnement.

À noter que certains « villages » du comté de Montgomery ne sont pas des municipalités mais des districts spéciaux fiscaux.

Liste

Voir aussi

Articles connexes 
 Comtés de l'État du Maryland

Notes et références 

Maryland
Municipalites